Ishigaki (eiland), een Japans eiland
Ishigaki (stad), een stad in de Japanse prefectuur Okinawa.